

Geografia 
 Atchison – insediamento della California (Stati Uniti)
 Atchison – città del Kansas (Stati Uniti)
 Contea di Atchison (Kansas)
 Contea di Atchison (Missouri)

Altro 
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway – compagnia ferroviaria statunitense
 David Rice Atchison – politico statunitense
 Scott Atchison – giocatore di baseball statunitense